Ро́нальд Ворм (; род. 7 октября 1953, Дуйсбург, ФРГ) — немецкий футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера

Клубная 
Рональд Ворм начинал карьеру в «Дуйсбурге», родном для себя клубе. До 1971 года он играл в молодёжном составе, а с 1971 по 1979 год регулярно играл за основной состав. Всего Ворм провёл за «Дуйсбург» 231 матч и забил 71 гол.

Ворм ушёл из «Дуйсбурга» в 1979 году в брауншвейгский «Айнтрахт», где всего он провёл 8 лет. За «Айнтрахт» Ворм сыграл 244 матчей и забил 92 мяча. В 1987 году, в возрасте 34 лет, Рональд Ворм завершил карьеру.

В сборной 
С 1974 по 1981 год Ворм сыграл в 12 матчах второй сборной Германии, где забил 5 мячей. Однако, с 1975 по 1978 год Ворм играл и за основную сборную. В 1972 году Ворм принял участие в Летней Олимпиаде. В 1976 году Ворм играл за сборную на чемпионате Европы, где немцы взяли серебро, а в 1978 году он участвовал в чемпионате мира.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Sports-reference.com
 Профиль игрока на Fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки второй сборной Германии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг